Classe E peut faire référence à :

Classe de navires 
 la classe E, une classe de sous-marins de la Royal Navy construits avant la Première Guerre mondiale ;
 la classe E, ou classe Emerald, une classe de croiseurs légers de la Royal Navy construits peu après la fin de la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de destroyers de la Royal Navy construits avant la Seconde Guerre mondiale.

Véhicules 
 la Mercedes-Benz Classe E, division d'automobile routière du constructeur allemand Mercedes-Benz :
 la Type 124 Phase III, premier modèle de la Classe E de la marque allemande ;
 la Type 210, deuxième modèle de la Classe E de la marque allemande ;
 la Type 211, troisième modèle de la Classe E de la marque allemande ;
 la Type 212, quatrième modèle de la Classe E de la marque allemande ;
 la Type 213, cinquième modèle de la Classe E de la marque allemande.
 la Chrysler E-Class, modèle d'automobile du constructeur américain Chrysler, de 1983 à 1984.

Autres 
 la cinquième classe d'adresse IP en informatique.